Hibernia est le mot latin pour désigner l'île d'Irlande
 Hibernia est l'un des trois royaumes du jeu Dark Age of Camelot
 Hibernia est un gisement de pétrole au large du Canada.
 Hibernia (allégorie)